Мануэ́л Эште́веш Суэ́йру Ва́шкеш (; 17 марта 1909, Баррейру — 7 февраля 1977) — португальский футболист, нападающий. Лучший бомбардир первого розыгрыша чемпионата Португалии.

Достижения 
 Чемпион Португалии: 1940/41
 Обладатель Кубка Португалии (4): 1933/34, 1935/36, 1937/38, 1940/41
 Чемпион Лиссабона (9): 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1940/41, 1941/42, 1942/43
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии (2): 1935, 1937

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Выступления за сборную

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон